Il termine enumerazione può riferirsi a svariati campi:

 enumerazione – in matematica è quel campo che si occupa di contare gli oggetti.
 enumerazione – in poesia è una figura retorica.